Стуб се може односити на:
 Стуб
 Стубови носачи надземних електричних водова

Види још 
 Ступ (вишезначна одредница)